Містер Мазохіст () — другорядний персонаж американського мультсеріалу «South Park». Точна транскрипція його імені звучить як Містер Слейв, що в дослівному перекладі означає «Містер Раб». Невідомо, чи є це його справжнім ім'ям. Невідома також його національність, але в епізоді 93 «Концтабір терпимості» Ерік пошепки каже Крейгу, що цей мазохіст якийсь пакистанець або типу того.
Містер Мазохист одягнений в характерний для садомазохістів шкіряний наряд і носить чорний кашкет. В епізоді «Відеонабір тупої зіпсованої повії» можна побачити кадри з дитинства містера мазохіста. Його характерна фраза — манірно «Господи Ісусе!» ().

Персонаж 
Вперше містер Мазохіст з'являється в кінці шостого сезону — Містер Гаррісон приводить його в школу як помічника вчителя (таким чином, містер Мазохист стає заміною містеру Капелюху). Він відкрито проявляє свої нахили гея і мазохіста. Містер Мазохіст проживав разом з містером Гаррісоном доти, поки останній не змінив стать в епізоді 901 «Нова модна вагіна містера Гаррісона»; після цього він кинув його, оскільки Мазохісту подобаються чоловіки. Пізніше містер Мазохіст сам стає чоловіком великого Ела-гомосека.

Мабуть Містер Мазохіст, як і Містер Гаррісон, має технічну освіту. В епізоді 812, вітаючи Венді, він запитує: «Що? Знову допомогти з математикою?»

Містер Мазохіст дуже добрий, співчутливий, самокритичний і розважливий персонаж. Наприклад, в серії «Відеонабір тупої зіпсованої повії», Містер Мазохіст у змаганні з Періс Хілтон доводить усім, що він «найзіпсованіша дівка», після чого роз'яснює глядачам, як це погано, бути «тупою зіпсованою повією», як негативно це впливає на рівень культури та чому це не є показником «крутості».

Прообраз 
За рядом нюансів можна припустити, що Містер Мазохіст є алюзією на Фредді Меркюрі. Наприклад в епізоді 614 «Концтабір терпимості» Картман говорить Крейгу, що цей мазохіст якийсь пакистанець або типу того, Фредді Меркьюрі ж (ім'я при народженні Фаррух Булсара) був етнічним парсом. Так само спостерігається схожість у зовнішньому вигляді і образі.

Посилання 
http://southpark.wikia.com/wiki/Mr._Slave